

Cinema 
Generazione X (Mallrats) – film del 1995 diretto da Kevin Smith

Fumetti 
Generazione X – serie a fumetti della Marvel Comics

Letteratura 
 Generazione X (Generation X: Tales for an Accelerated Culture) – romanzo di Douglas Coupland del 1991

Musica 
Generazione X – album di Mondo Marcio del 2007.
Generazione X – singolo di Mondo Marcio del 2007, dall'album omonimo.

Sociologia 
Generazione X – locuzione per descrivere i nati tra il 1965 e il 1980

Televisione 
Generazione X – programma di Italia 1 andato in onda nella stagione 1995/1996.
Generazione X – film TV del 1996 diretto da Jack Sholder

Pagine correlate 
Generation X